Miejscowości w Czechach:
 Nová Ves – gmina w powiecie Brno
 Nová Ves – gmina w powiecie Czeskie Budziejowice
 Nová Ves – gmina w powiecie Český Krumlov
 Nová Ves – gmina w powiecie Domažlice
 Nová Ves – gmina w powiecie Liberec
 Nová Ves – gmina w powiecie Louny
 Nová Ves – gmina w powiecie Mielnik
 Nová Ves – gmina w powiecie Pilzno Południe
 Nová Ves – gmina w powiecie Praga-Wschód
 Nová Ves – gmina w powiecie Rychnov nad Kněžnou
 Nová Ves – gmina w powiecie Sokolov
 Nová Ves – gmina w powiecie Strakonice
 Nová Ves – gmina w powiecie Třebíč
 Nová Ves – gmina w powiecie Zdziar nad Sazawą
 Nová Ves – część miasta Frydlant nad Ostrawicą w powiecie Frydek-Mistek
 Nová Ves – wieś, część miasta Litovel
 Hradec-Nová Ves – gmina w powiecie Jesionik
 Nová Ves – część ww. gminy 
 Kuřimská Nová Ves – gmina w powiecie Brno
 Moravská Nová Ves – gmina w powiecie Brzecław
 Nová Ves I – gmina w powiecie Kolín
 Nová Ves nad Lužnicí – gmina w powiecie Jindřichův Hradec
 Nová Ves nad Nisou – gmina w powiecie Jablonec nad Nysą
 Nová Ves nad Popelkou – gmina w powiecie Semily
 Nová Ves pod Pleší – gmina w powiecie Przybram
 Nová Ves u Bakova – gmina w powiecie Mladá Boleslav
 Nová Ves u Chotěboře – gmina w powiecie Havlíčkův Brod
 Nová Ves u Chýnova – gmina w powiecie Tabor
 Nová Ves u Jarošova – gmina w powiecie Svitavy
 Nová Ves u Leštiny – gmina w powiecie Havlíčkův Brod
 Nová Ves u Mladé Vožice – gmina w powiecie Tabor
 Nová Ves u Nového Města na Moravě – gmina w powiecie Zdziar nad Sazawą
 Nová Ves u Světlé – gmina w powiecie Havlíčkův Brod
 Nová Ves v Horách – gmina w powiecie Most
 Nová Ves – obwód miejski Ostrawy
 Ostrožská Nová Ves – gmina w powiecie Uherské Hradiště
 Tišnovská Nová Ves – gmina w powiecie Brno

Miejscowość na Słowacji:
 Nová Ves – gmina na Słowacji, w powiecie Veľký Krtíš

Zobacz też:
 Nowa Wieś